NGC 1630-1, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus
NGC 1630-2, een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Eridanus